Castels bezeichnet:

 die französische Gemeinde Castels im Département Dordogne
 St. Antönien-Castels, ehemalige Nachbarschaft/Gemeinde im Schweizer Kanton Graubünden.
 Burg Castels zu Putz im Schweizer Kanton Graubünden.
 Festung Castels, Artilleriefestung im Sarganserland, Schweiz